Bradley steht für:
 Bradley (Familienname), Personen mit dem Familiennamen Bradley
 Bradley (Vorname), einen männlichen Vornamen

Orte in Großbritannien:
 Bradley (Derbyshire)
 Bradley (Gloucestershire)
 Bradley (Hampshire)
 Bradley (Lincolnshire)
 Bradley (North Yorkshire)
 Bradley (Staffordshire)
 Bradley (West Midlands)
 Bradley (West Yorkshire)

Orte in Kanada:
 Bradley (Bruce County), Ontario
 Bradley (Chatham-Kent), Ontario
 Bradley (Quebec)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bradley (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Covington County, Alabama
 Bradley (Arkansas), Stadt im Lafayette County, Arkansas
 Bradley County (Arkansas)
 Bradley County (Tennessee)
 Bradley (Illinois), Dorf im Kankakee County, Illinois
 Bradley (Kalifornien), census-designated place im Monterey County, Kalifornien
 Bradley (Maine), Town im Penobscot County, Maine
 Bradley (Michigan)
 Bradley (Mississippi)
 Bradley (Oklahoma), Town im Grady County, Oklahoma
 Bradley (South Carolina), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Greenwood County, South Carolina
 Bradley (South Dakota), Town im Clark County, South Dakota
 Bradley (West Virginia), census-designated place im Raleigh County, West Virginia
 Bradley (Wisconsin), Town im Lincoln County, Wisconsin
 Bradley (Marathon County, Wisconsin)
 Bradley (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

Automobilhersteller:
 Bradley Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1921)
 Bradley Automotive, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1971–1981)
 Bradley Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Bradley (Label), Musiklabel
 Bradley-Effekt, eine Theorie in der Wahlforschung
 M2 Bradley, ein Schützenpanzer der US-Armee
 Milton Bradley (MB-Spiele), Spielwarenhersteller
 Slam Bradley, eine US-amerikanische Comicreihe
 Alpha Bradley Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Bradley’s, New Yorker Jazzclub, der in den 1970er und 1980er Jahren nach Ansicht der New York Times „eine Institution“ des Modern Jazz war
 (2383) Bradley, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bradley Field
 Bradley Lake
 Bradley Rock
 Bradley-Nunatak
 Bradley Township
 Cabo Bradley